Суво́ровский проспект — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Суворовский проспект — официальное название проспекта Суворова в Выборге в 1944—2008 гг.
 Суворовский проспект — улица в посёлке Вырице Ленинградской области.
 Суворовский проспект — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Суворовская площадь
 Проспект Суворова (значения)
 Суворовская улица
 Первый Суворовский переулок
 Улица Суворова

Улицы, названные в честь Александра Суворова